Niemcy:
 Callenberg – gmina  w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau
 Callenberg – zamek

Osoby:
 Johann Heinrich Callenberg – niemiecki teolog

Inne:
 Callenberg – ród

Zobacz też:
 Kallenberg